Георги Георгиев може да се отнася за:
 Георги Георгиев (1867 - след 1943), български революционер, деец на ВМОК
 Георги Георгиев (фотограф) (1881 – 1956), български фотограф
 Георги Георгиев (? - 1904), български революционер, деец на ВМОРО
 Георги К. Георгиев (1905 – 1992), български геолог
 Георги Георгиев (археолог) (1917 – 1988), български археолог
 Георги Георгиев – Гочето (1924 – 2015), български актьор
 Георги Георгиев – Гец (1926 – 1996), български актьор
 Георги Георгиев (оператор) (1926 – 2000), български кинооператор
 Георги Иванов Георгиев (историк) (р. 1928), български историк
 Георги Стоянов Георгиев (историк) (1928 – 1990), български историк
 Георги Георгиев (ветроходец) (1930 – 1980), български ветроходец
 Георги Георгиев (писател) (1930 – 1990), български писател
 Георги Георгиев (БКП) (р. 1937), български политик
 Георги Г. Георгиев (1939 – 2008), български актьор и режисьор
 Георги Георгиев (куклен и озвучаващ актьор) (р. 1942), български куклен и озвучаващ актьор
 Георги Георгиев (Екогласност) (р. 1946), български политик, министър на околната среда
 Георги Георгиев (генерал-майор, р. 1916) (1916-?), български офицер, генерал-майор
 Георги Георгиев (генерал-майор, р. 1921) (1921-?), български офицер, генерал-майор
 Георги Георгиев (генерал-майор) (1950 – 2004), български офицер, генерал-майор
 Георги Георгиев (генерал) (р. 1953), български офицер, генерал-майор
 Георги Георгиев (политик, р. 1955) (р. 1955), български лекар и депутат в XL НС
 Георги Георгиев (контраадмирал) (р. 1956), български флотски офицер, контраадмирал
 Георги Георгиев (композитор, р.1963) (р. 1963), български композитор
 Георги Георгиев (футболист) (р. 1963), български футболист
 Георги Георгиев (политик, р. 1969) (р. 1969), български политик
 Герасим (композитор) (р. 1969), български композитор
 Георги Георгиев - Македонеца (р. 1970), български футболист
 Георги Георгиев – Гого (р. 1971), български актьор и син на Георги Г. Георгиев
 Георги Георгиев (джудист) (р. 1976), български джудист
 Георги Георгиев (скиор) (р. 1987), български скиор
 Георги Георгиев (вратар) (р. 1988), български футболист
 Георги Георгиев (каратист) (п. 2001), първият европейски шампион по киокушин карате на България
 Георги Георгиев (консул), почетен консул на Украйна

Вижте също 
 Георгиев